Punta del Puig (l'Espluga de Francolí), muntanya de 682 metres entre els municipis de l'Espluga de Francolí i Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà), i de Fulleda (Garrigues)
 Punta del Puig (Vinaixa), muntanya de 574 metres de les Garrigues